Sankt Andrä im Lungau is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Salzburger Land, en maakt deel uit van het district Tamsweg.
Sankt Andrä im Lungau telt 706 inwoners.

Gemeente in Salzburg